Burg Reichenau steht für:

* Burg Reichenau (Bechhofen), abgegangene Motte in Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Burg Reichenau (Münsingen), abgegangene Burg bei Münsingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burgruine Reichenau, Burgruine in Reichenau im Mühlkreis, Oberösterreich
 Schloss Reichenau, Schloss in Reichenau an der Rax, Niederösterreich